Suleiman II. ist der Name folgender Personen:

 Suleiman II. (Rum) († 1204), Sultan von Rum
 Sulaiman II. (Safawiden) († 1750), Schah von Persien
 Süleyman II. (1642–1691), Sultan des Osmanischen Reiches